Gustav von Hirschheydt, auch Gustav-Karl von Hirschheydt (* 5. April 1959 in Landsberg am Lech), ist ein deutscher Arzt, Galerist, Kunstbuchverleger und freischaffender Maler.

Leben und Werk 
Nach dem Abitur studierte Hirschheydt zunächst evangelische Theologie und anschließend Humanmedizin in Tübingen, Göttingen und Berlin, wo er eine künstlerische Ausbildung an einer privaten Kunstakademie erhielt. Hirschheydt praktiziert als Facharzt für Allgemeinmedizin in Berlin-Spandau
und entfaltet eine umfangreiche künstlerische Tätigkeit. Sein bereits stattliches malerisches Werk ist keiner bestimmten Stilrichtung verpflichtet. Der Künstler experimentiert mit figurativen und abstrakten Formen gleichermaßen. Neben den Bildern existiert ein weniger umfangreiches Œuvre an plastischen und fotografischen Arbeiten.

Hirschheydt gründete 2017 einen Kunstbuchverlag und eröffnete die „Galerie Gustav von Hirschheydt“ in Berlin, die vor allem zeitgenössische, auch erotische Kunst präsentiert. Ausstellende Künstler waren bisher (Stand Herbst 2022) Rosa von Praunheim, Elfi Mikesch, Steve Meyer, Juan Carlos Arteaga Flórez, Sigurd Wendland, Gert Neuhaus, Harry Raymon, Elvira Bach, Elías Tobares, Ben Wagin, Ilse Biberti, Lothar Lambert u. a.

Literatur 
 Gustav von Hirschheydt: Mein Leben in Farben 2016. Verlag Gustav von Hirschheydt, Berlin 2018. ISBN 978-3-947418-00-8
 Gustav von Hirschheydt: It’s summertime.Verlag Gustav von Hirschheydt, Berlin 2018.  ISBN 978-3-947418-01-5
 Gustav von Hirschheydt: Skizzenbuch 2020. Verlag Gustav von Hirschheydt, Berlin 2020. ISBN 978-3-947418-05-3

Einzelnachweise 

Mediziner (21. Jahrhundert)
Maler (Berlin)
Galerist
Verleger (21. Jahrhundert)
Verleger (Berlin)
Deutscher
Geboren 1959
Mann